Большая Докья — название населённых пунктов.

Известные носители 
 Большая Докья — деревня в Вавожском районе Удмуртии
 Большая Докья — деревня в Завьяловском районе Удмуртии